Новосельский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новосельский сельсовет — в Бурлинском районе Алтайского края.
 Новосельский сельсовет — в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Новосельский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Новосельский сельсовет — в Вачском районе Нижегородской области.
 Новосельский сельсовет — в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Новосельский сельсовет — в Купинском районе Новосибирской области.
 Новосельский сельсовет — в Ясненском районе Оренбургской области.
 Новосельский сельсовет (упразднён в 1960) — в Верхнелюбажском районе Курской области.